Riedberg steht für:
 Frankfurt-Riedberg, Stadtbezirk von Frankfurt am Main
 Riedberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Riedberg (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Riedberg (Ried im Innkreis), Stadtteil von Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Riedberg, Ort der politischen Gemeinde Sisikon, Kanton Uri, Schweiz 

Erhebungen:
 Riedberg, Erhebung bei Erschwil
 Riedberg, Erhebung bei Nunningen
 Oberer Riedberg, Erhebung nahe Landsberg am Lech
 Riedberg (Regen), Erhebung östlich der Kreisstadt Regen
 Riedberg (Darmstadt), Berg im nordwestlichen Odenwald

Siehe auch:
 Riedberg Quintett
 Riedberger Horn
 Riederberg
 Riedlberg
Rietbergen
Rietberg